Abierto Mexicano TELCEL 2010 (kobiety)
 Abierto Mexicano TELCEL 2010 (mężczyźni)